Humlum (plaats), plaats in Denemarken
 Humlum (parochie), parochie in Denemarken